Coupe Telus – nagroda przyznawana w każdym sezonie najlepszemu zawodnikowi ofensywnego sezonu ligi QMJHL
 Coupe Telus – nagroda przyznawana w każdym sezonie dla najlepszego zawodnikowi defensywy (bramkarze i obrońcy) sezonu ligi QMJHL